

Geografia 
 Chérêt – comune francese nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 Jules Chéret – pubblicitario e pittore francese
 Louis Jean-Baptiste Chéret – artista e incisore francese